Лучица може бити:

 Лучица (Пожаревац), насељено мјесто у општини Пожаревац, Браничевски округ, Република Србија
 Лучица (Бариловић), насељено мјесто у општини Бариловић, Карловачка жупанија, Република Хрватска

Види још 
 Лучице